Идель (от тат. Идел — Волга):

 Идель — один из сыновей Урал-батыра в эпическом башкирском сказании с одноимённым названием.
 «Идель» — футбольный клуб из Казани, участник первенства второй лиги в 1992 году.
 «Идель» — женский футбольный клуб в Уфе.
 «Идель» — бывшее название клуба по хоккею на траве «Динамо — Ак Барс» из Казани.
 «Идель-тауэр» — высотное здание в Уфе.
 «Идель» — татарская газета, издающаяся в Астраханской области.

Фамилия
 Идель, Моше (род. 1947) — израильский учёный в области иудаики, специалист по каббале и еврейской мистике.

Топоним
 Идель — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Идель — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Идель — станция Октябрьской железной дороги.
 Идель — одно из названий Волги на тюркских языках.
 Идель — река в Карелии.
 Идель — озеро в Карелии.

См. также 
 
 
 Итиль